Александр Салтанов: Салтанов, Александр Владимирович (1946) — российский дипломат.
 Салтанов, Александр Иосифович (1938—2016) — советский и российский онколог, член-корреспондент РАМН и РАН.